Niemcy:
 Mannebach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 Mannebach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Osoby:
 Manfred Mannebach – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Manebach